Die Poolbillard-Europameisterschaft 2010 war ein Poolbillardturnier, das vom 18. bis 27. März 2010 im Hotel Westin im kroatischen Zagreb statt. Zuständig für die Organisation war der europäische Poolbillardverband EPBF.

Es war das erste Mal, dass das seit 1980 ausgetragene Turnier in Kroatien ausgetragen wurde. 

Ausgespielt wurden die Poolbillarddisziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer; wobei die Rollstuhlfahrer allerdings nur die Titel im 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball; nicht jedoch im 14/1 endlos ausspielen. 10-Ball stand erstmals mit auf dem Programm bei einer Europameisterschaft.

Erfolgreichste Spielerin war die Österreicherin Jasmin Ouschan die alle Disziplinen gewinnen konnte, gefolgt vom Deutschen Ralf Souquet mit zwei Medaillen.

Format 
Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss) ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16 und bei den Rollstuhlfahrern 8). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Halbfinale notiert.

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Website

Quellen 

2010
Europameisterschaft
Billardturnier in Kroatien
Sportveranstaltung in Zagreb